Эронсон:
 Эронсон, Бренден (род. 2000) — американский футболист.
 Эронсон, Пакстен (род. 2003) — американский футболист.

См. также 
 Ааронсон